Montdidier es el nombre de dos localidades de Francia:

 Montdidier, en el departamento de Mosela.
 Montdidier, en el departamento de Somme.